CDM steht als Abkürzung für:

 Capitis Deminutio Maxima, Römisches Recht für Sklaven, siehe Infamie
 Ceramic Discharge Metal, von der Firma Philips 1993 entwickelter Typ einer Halogenmetalldampflampe
 Cervejas de Moçambique, ein Brauereikonzern in Mosambik
 Charge Device Model, ESD-Simulationsmodell
 Chemical Downwind Message, Kurzzeitwetterbericht beim Militär
 Clean Development Mechanism, Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung, Klimaschutz- und Entwicklungshilfeprojekttyp zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls
 Code Division Multiplex, siehe Codemultiplexverfahren
 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, mährische Urkundensammlung
 Cold Dark Matter, englisch für „kalte, dunkle Materie“
 Collaborative Decision Making, System zur zentralisierten Vorhersage und Vermeidung von Verspätungen im Flughafenbetrieb.
 Common Data Model, Vereinheitlichung der Datenmodelle von OpenDAP, netCDF und HDF5
 Compact Disc Maxi-Single, Musik-Datenträgerformat.
 Conceptual Data Model, konzeptuelles Datenmodell innerhalb eines Datenbankmodells
 späterer Name der Consolidated Diamond Mines of South West Africa, nach 1990 eingegliedert in Namdeb Holding
 Continuum Damage Mechanics, Theorie zur Beschreibung des Schädigungsverhaltens von Werkstoffen
 Corporate Decision Making, Plattform der Zusammenarbeit bei verschiedenen Beteiligten einer Branchenwertschöpfungskette
 Content Decryption Module, ein DRM-Modul für HTML5
 Contract Design Manufacturing, siehe Fertigungsbetrieb

CDM